ЮМЗ — аббревиатура:

 ЮМЗ — Южноуральский молочный завод.
 ЮМЗ — Южный машиностроительный завод, крупное ракетно-космическое предприятие в Днепре, Украина.
 ЮМЗ — Юргинский машиностроительный завод.
 ЮМЗ — Юрюзанский машиностроительный завод.
 ЮМЗ — серия троллейбусов (ЮМЗ Т1, ЮМЗ Т2, ЮМЗ Т2-09, ЮМЗ Е-186), выпускаемых Южным машиностроительным заводом.
 ЮМЗ-6 — марка серии универсальных колёсных тракторов, выпускаемых Южным машиностроительным заводом.